Neuhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Neuhardt (* 1930), österreichischer Theologe, Kunsthistoriker und Archäologe

Neuhardt steht für:

 Neuhardt (Engelskirchen), Ortschaft in Engelskirchen im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen (Deutschland)